Andras peut désigner :

 Andras, un monstre

Personnalités 
 Joseph Andras (1984), écrivain français

Prénom 
Andras est un prénom (forme francisée), le plus souvent rencontré sous la forme hongroise András.

 Andras Kemeny